Hiketas ist der Name folgender Personen:

 Hiketas (Sohn des Aristokrates), ein König von Orchomenos in Arkadien
 Hiketas von Syrakus (Pythagoreer), griechischer Philosoph und Astronom
 Hiketas (Tyrann von Leontinoi) († 339/338 v. Chr.), griechischer Offizier und Tyrann von Leontinoi
 Hiketas (Tyrann von Syrakus) († nach 279 v. Chr.), griechischer Tyrann von Syrakus